Liederen en dansen van de Dood (Moessorgski), liederencyclus van Modest Moessorgski, voor zangstem en piano
Liederen en dansen van de Dood (Aho), een bewerking voor zangstem en orkest van Kalevi Aho